"So Serious" és una cançó del grup de música rock Electric Light Orchestra (ELO) del seu àlbum Balance of Power, publicat al Regne Unit com el segon senzill de l'àlbum el 1986.

Referències 

Cançons en anglès